RGM bezeichnet
 Römisch-Germanisches Museum in Köln
 RGM Holding, ein Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Dortmund

Abkürzung